Ионицэ () — румынская и молдавская фамилия, происходящая от имени Йон (румынская транскрипция др. евр. Иоанн). Известные носители:

 Ионицэ, Александр (род. 1989) — румынский футболист.
 Ионицэ, Артур (род. 1990) — молдавский футболист.
 Йонице, Думитру (в монашестве Демосфен; род. 1927) — епископ Нямецкий старостильной церкви Румынии.
 Ионицэ, Кости (род. 1978) — румынский певец.
 Ионицэ, Ралука (род. 1976) — румынский гребец.